Az 1968-as wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét Rod Laver nyerte Tony Roche előtt.

Kiemeltek 

  Rod Laver, (Bajnok)
  Ken Rosewall, (Negyedik kör)
  Andrés Gimeno, (Harmadik kör)
  John Newcombe, (Negyedik kör)
  Roy Emerson, (Negyedik kör)
  Manuel Santana, (Harmadik kör)
  Lew Hoad, (Harmadik kör)
  Richard Pancho Gonzales, (Harmadik kör)
  Dennis Ralston, (Negyeddöntős)
  Earl Butch Buchholz, (Negyeddöntős)
  Fred Stolle, (Negyedik kör)
  Tom Okker, (Negyeddöntős)
  Arthur Ashe, (Elődöntős)
  Cliff Drysdale, (Harmadik kör)
  Tony Roche, (Döntős)
  Nikola Pilic, (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1